

События 
 Консулы: Коммод и Марк Педуцей Плавтий Квинтилл (оба — плебеи); проконсул: Гай Валлий Максимиан (в Бетике).
 Гонения на христиан в Лугдуне и Виенне.
 Руководители христиан отлучили монтанистов.
 177—202 — Епископ Лиона св. Иреней (ок. 140—202). Отец Церкви. Чётко выделил 4 евангелия.
Хань и Сяньби:
 Китайское войско (30 тыс.) двинулось на сяньби. Сяньби разгромили все три китайские колонны. Осень — Сяньби начисто разграбили Ляоси.

Примечания

См. также